

Patronyme 

Giannini est un patronyme d'origine italienne, notamment porté par :
Adriano Giannini (né en 1971), acteur italien ;
Amadeo Giannini (1870-1949), banquier américain, fondateur de la banque américaine Bank of Italy ;
Dusolina Giannini (1902–1986), soprano américaine d'origine italienne ;
Ettore Giannini (1912-1990), réalisateur et scénariste italien ;
Frida Giannini (1972-), styliste italienne ; 
Gemma Giannini (1884–1971), religieuse passioniste italienne ;
Giancarlo Giannini (1942-) , acteur, scénariste, réalisateur et producteur italien ;
Giovanni Giannini (1930-), peintre italien ;
Giuseppe Giannini (1964-) joueur et entraîneur de football italien, joueur emblématique du club de l'AS Rome ;
Guglielmo Giannini (1891-1960), journaliste, écrivain, réalisateur, dramaturge, député, homme politique italien ;
Stefania Giannini (née en 1960), personnalité politique italienne ;
Vittorio Giannini (1903-1966), compositeur américain de symphonies, d'opéras et de chants.

Autres 
 Giannini Automobili, entreprise italienne de construction automobile (nommée d'après ses créateurs, les frères Attilio et Domenico Giannini)

Homonymie de patronyme italien